Gauklerbrunnen steht für
 Gauklerbrunnen (Dortmund)
 Gauklerbrunnen (Fürth)
 Gauklerbrunnen (St. Gallen)